Кас се може односити на:
 Округ Кас (Ајова)
 Округ Кас (Илиноис)
 Округ Кас (Индијана)
 Округ Кас (Минесота)
 Округ Кас (Мисури)
 Округ Кас (Мичиген)
 Округ Кас (Небраска)
 Округ Кас (Северна Дакота)
 Округ Кас (Тексас)
 Кас (Западна Вирџинија)

или: